Karl Schultheiss ist der Name folgender Personen:

* Karl Schultheiss (Maler) (1852–1944), deutscher Maler

Siehe auch:
 Carl Max Schultheiss (1885–1961), deutsch-amerikanischer Grafiker
 Karl Schultheis (* 1953), deutscher Politiker (SPD)